Aed ist der Name folgender Personen:
 Aed (Dalriada), König von Dalriada
 Aedh (840–878), schottischer König
 Aed (Heiliger), irischer Heiliger
 Aed (Sagengestalt), ein häufiger Name in der Mythologie Irlands

aed steht für:
 Argentinische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

AED steht für:
 Abfrageeinrichtung für Datenendeinrichtungen, siehe Datentaste
 Academy for Educational Development, gemeinnützige Organisation in den USA
 AED Oil, Erdölerkundungsunternehmen
 ALGOL Extended for Design, Erweiterung der Programmiersprache ALGOL
 Atomemissionsdetektor, elementspezifischer Detektor für die Gaschromatographie
 Automatisierter Externer Defibrillator, medizinisches Gerät zur Behandlung von defibrillierbaren Herzrhythmusstörungen
 VAE-Dirham, Währung der Vereinigten Arabischen Emirate nach ISO 4217 

AED